Airlink bezeichnet folgende Fluggesellschaften:

 Airlink (Südafrika), südafrikanische Fluggesellschaft
 Airlink (Papua-Neuguinea), ehemalige papua-neuguianische Fluggesellschaft
 Airlink (Österreich), österreichische Geschäftsfluggesellschaft und Flugschule
 Eswatini Airlink, eswatinsche Flugschaft

Air Link bezeichnet folgende FLuggesellschaft:
 Air Link, australische Regionalfluggesellschaft